Blanka steht für:

 Blanka von Kastilien (1188–1252), Königin von Frankreich
 Blanka (Navarra) (1387–1441), Königin von Navarra
 Blanka-Tunnelkomplex, Straßentunnel in Prag
 Tourismusschulen Villa Blanka, privates Ausbildungszentrum in Innsbruck

Siehe auch:
 Blanca
 Die Blanka, ja die Blanka